Вяземский уезд — административная единица в составе Рижской губернии, Смоленского наместничества и Смоленской губернии, существовавшая в 1708 — 1929 годах. Центр — город Вязьма.

История 
Юридически Вяземский уезд был оформлен в 1708 году в ходе административной реформы Петра I, когда он был отнесён к Смоленской губернии. В 1713 году Смоленская губерния была упразднена и Вяземский уезд отошёл к Рижской губернии, однако уже в 1726 году Смоленская губерния была восстановлена. С 1775 по 1796 год Вяземский уезд относился к Смоленскому наместничеству, а потом вновь стал частью Смоленской губернии.

В 1929 году Смоленская губерния и все её уезды были упразднены, а их территория вошла в новую Западную область.

Население 

По данным переписи 1897 года в уезде проживало 105,5 тыс. чел. В том числе русские — 98,3 %. В городе Вязьме проживало 15 645 чел.

Административное деление 
В 1890 году в состав уезда входило 25 волостей

В 1913 году в уезде было 18 волостей: упразднены Бессоновская, Бекасовская, Жилинская, Жуковская, Лужковская, Спас-Телепневская, Царево-Займищенская волости; Мясоедовская переименована в Федоровскую, Относовская — в Чепчуговскую (с. Чепчугово) волости.

К 1926 году волостей стало 7: Волсто-Пятницкая, Вяземско-Пригородная, Издешковская, Исаковская, Семлевская, Тумановская, Хмелитская.

Примечания 

Уезды Смоленской губернии